Армави́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 В Армавире Краснодарского края:
 Армавирская улица (посёлок Заветный)
 Армавирская улица (хутор Красная Поляна)
 Армавирская улица — улица в Астрахани
 Армавирская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Армавирская улица — улица в Волгограде
 Армавирская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Армавирская улица — улица в Грозном
 Армавирская улица — улица в Екатеринбурге
 В Казани:
 1-я Армавирская улица
 3-я Армавирская улица
 Большая Армавирская улица
 Малая Армавирская улица
 Армавирская улица — улица в Калининграде
 Армавирская улица — улица в Краснодаре
 Армавирская улица — улица в Майкопе
 Армавирская улица — улица в Москве
 Армавирская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Армавирская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Армавирская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Армавирская улица — улица в селе Новомихайловском Гулькевичского района Краснодарского края
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Армавирская улица
 Армавирская улица (село Южная Озереевка)
 Армавирская улица — улица в Новосибирске
 Армавирская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 В Сочи Краснодарского края:
 Армавирская улица
 Верхняя Армавирская улица
 Армавирская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Армавирская улица — улица в Уфе
 Армавирская улица — улица в Хабаровске

Украина 

 Армавирская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Армавирская улица — улица в Днепропетровске
 Армавирская улица — улица в Донецке
 Армавирская улица — улица в Запорожье
 Армавирская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Армавирская улица — улица в Макеевке Донецкой области

См. также 

 Армавирский переулок
 Армавирский проезд